Földrajz
 Vulcano, sziget a Tirrén-tengerben

Zene
 Vulcano, holland együttes
 Vulcano, brazil metálzenekar